День отца:
 День отца — ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый во многих странах.
 «День отца» — американская комедия, ремейк французского фильма «Папаши» 1983 года.
 «День отца» — восьмая серия первого сезона британского научно-фантастического телесериалa «Доктор Кто».

См. также 
 День матери (значения)